Brüggeney steht für:

 Brüggeney genannt Hasenkamp, westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Brüggeney, Herrenhaus im heutigen Bochumer Stadtteil Stiepel, Nordrhein-Westfalen

Brüggeney ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Hermann von Brüggeney gen. Hasenkamp († 1549), Landmeister des Deutschen Ordens in Livland, siehe Hermann von Brüggenei
 Wennemar von Brüggeney gen. Hasenkamp (1444–1496), Drost des Amts Bochum, siehe Wennemar von Hasenkamp